Modré jezero je jméno několika jezer:

 Modré jezero (Ázerbájdžán) – jezero v Ázerbájdžánu
 Modré jezero (Chorvatsko) – krasové jezero u obce Imotski v Chorvatsku

Související články 
 Modré pleso – pleso ve Vysokých Tatrách

Hydronyma podle barev